SKO - Szkolna Kasa Oszczędności
SKO - Samorządowe kolegium odwoławcze
sko - system kierowania ogniem